La giovinezza – autobiografia di Francesco de Sanctis
 La giovinezza – albo di Corto Maltese, personaggio dei fumetti creato da Hugo Pratt
 Youth - La giovinezza – film di Paolo Sorrentino del 2015